est une expression anglo-saxonne signifiant « chemins différents ». Elle peut faire référence à :

 , album d'Elvis Presley sorti en  ;
 Separate Ways, chanson de l'album ;
 , chanson de Journey présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de Faye Wong sorti en  ;
 , album de Teddy Thompson sorti le .

Voir aussi 

 
 

Homonymie de titre